Billy steht für:

 Billy (Regalsystem), ein Bücherregalsystem von IKEA
 Billy (Hunderasse), eine französische Hunderasse
 Billy (Mondkrater), benannt nach Jacques de Billy
 Billy (Fernsehserie) (OT: Barriers), britische Kinderfernsehserie (1981–1982)
 Old Billy, englisches Zugpferd

Billy ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Billy (1920–2015), österreichischer Lithograph, Grafiker und Hochschullehrer
 Afu Billy (* 1959), Menschenrechtsaktivistin und Schriftstellerin in den Salomonen
 André Billy (1882–1971), französischer Autor, Journalist, Romanist und Biograf
 Bertrand de Billy (* 1965), französischer Dirigent
 Chuck Billy (* 1962), US-amerikanischer Sänger und Songwriter
 Jacques de Billy (1602–1679), französischer Mathematiker
 Jacques de Billy (Abt) (1535–1581), französischer Theologe, Jurist und Benediktinerabt

Künstlername:
 Billy (Sängerin) (auch Billy 13, eigentlich: Biljana Vukolic), deutsch-serbische Rapperin
 Künstlername von Bill Kaulitz im Rahmen seiner Soloprojekte
 Ringname von Monty Sopp (* 1963), US-amerikanischer Profiwrestler

Billy ist der Name folgender französischer Gemeinden:
 Billy (Allier)
 Billy (Calvados) (ehemalige Gemeinde)
 Billy (Loir-et-Cher)

mit Namenszusatz:
 Billy-Berclau
 Billy-Chevannes
 Billy-le-Grand
 Billy-lès-Chanceaux
 Billy-Montigny
 Billy-sous-Mangiennes
 Billy-sur-Aisne
 Billy-sur-Oisy
 Billy-sur-Ourcq

Siehe auch:
 Billie
 Billi
 Bily